L — второй студийный альбом британского прогрессивного музыканта Стива Хилледжа.

Характеристика 
Альбом был записан в студии Сикрет саунд в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Продюсером и инженером альбома был Тодд Рандгрен, в записи принимали участие музыканты группы Рандгрена Utopia.

Половина песен на альбоме является каверами, что нестандартно для Хилледжа, который как правило писал всю музыку сам. Песню «Hurdy Gurdy Man» написал Донован, а «Om Nama Shivaya» — Кесар Сингх Нариула (Kesar Singh Nariula) и Ума Нанда (Uma Nanda). Написанная Джорджем Харрисоном песня «It’s All Too Much» первоначально вышла на альбоме The Beatles Yellow Submarine (1969).

Признание 
Альбом попал в британский хит-парад 16 октября 1976 года и продержался в нём 12 недель, достигнув 10 позиции. Это наивысший результат для альбомов Хилледжа. В хит-параде американского журнала «Биллборд» в 1977 году альбом достиг 130 места.

В специальном издании журналов Q и Mojo «Pink Floyd и история прог-рока» альбом поставлен на 28 место в списке «40 альбомов космического рока».

Список композиций 
Сторона Один

 «Hurdy Gurdy Man» (Донован) — 6:32
 «Hurdy Gurdy Glissando» (Микетт Жироди, Стив Хилледж) — 8:54
 «Electrick Gypsies» (Стив Хилледж) — 6:24

Сторона Два

 «Om Nama Shivaya» (Кесар Сингх Нариула, Ума Нанда) — 3:33
 «Lunar Musick Suite» (Микетт Жироди, Стив Хилледж) — 11:59
 «It’s All Too Much» (Джордж Харрисон) — 6:26

Состав музыкантов 
 Джо Блоккер — барабаны
 Дон Черри — труба, рожок, бубен, голоса, колокольчики
 Микетт Жироди — клавишные, вокал, бэк-вокал, виброфон
 Питер Хилледж — исполнитель
 Стив Хилледж — синтезатор, гитара, вокал, голоса, синтезатор ARP
 Ларри Каруш — перкуссия, табла
 Соня Малкин — клавишные
 Роджер Пауэлл — синтезатор, фортепиано, клавишные, синтезатор муг
 Тодд Рандгрен — продюсер, инженер
 Касим Салтон — бас-гитара
 Джон Уилкокс — барабаны

Примечания

Ссылки 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=4064
 https://www.allmusic.com/album/l-mw0000196481

Альбомы Стива Хиллиджа